Чемпионат Узбекистана по футболу 1995 — 4-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 28 марта по 4 ноября 1995 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 1995
 Первая лига Узбекистана по футболу 1995
 Вторая лига Узбекистана по футболу 1995

Ссылки 
 

1995
Спорт в Узбекистане в 1995 году